A Woman in the Case – cortometraggio del 1910 diretto da William F. Haddock
A Woman in the Case – cortometraggio del 1911 diretto da A.E. Coleby